

Patronyme 

 Bernard Lortic (?-2017), ingénieur et géographe français.
 Jérémie Lortic (1986), artiste.

Famille de relieurs 
 Pierre-Marcellin Lortic (1822-1892) (Lortic Père)
 Marcelin Lortic (1852-1928) (Lortic Frères)
 Paul-Joseph Lortic (1853-?) (Lortic Frères)